Leandro & Leonardo  é o quinto álbum da dupla sertaneja Leandro & Leonardo lançado em Setembro de 1991 pela gravadora Chantecler. Foi um dos discos mais aguardados do ano, chegando a marca de 1.500.000 cópias vendidas. Os sucessos desses álbum foram "Paz na cama", regravação da dupla Rhael & Romário, "Não aprendi a dizer adeus", regravação do cantor Juliano Cesar e "Não olhe assim", regravação do cantor Diego.

Faixas 

Álbuns de 1991
Álbuns de Leandro & Leonardo

Álbuns lançados pela Chantecler
Álbuns lançados pela Warner Music Brasil
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de música sertaneja